Bergien ist der Familienname von 

 Angelika Bergien, deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Rüdiger Bergien (* 1977), deutscher Historiker 
 Wilhelm Bergien (1916–1989), Brigadegeneral der Bundeswehr